Прави́тели Руси́, Ру́сского государства, Росси́йской импе́рии, Российской респу́блики / Российского государства, РСФСР, СССР, Российской Федера́ции (862—)

Более подробная информация и разночтения в хронологии приводятся в примечаниях. Даты до 1918 года указаны по старому стилю.

Правители в период раздробленности определяются исходя из того, что номинальной столицей Руси до середины XIII века являлся Киев, с середины XIII века по 1389 год — Владимир, с 1389 года — Москва. По традиции в список также включены великие князья Владимирские (за период с 1157 по 1243 год) и удельные князья Московские (1263—1389 годы), которые не были верховными суверенами русских земель, но считаются правителями России с династической и исторической точки зрения.

В список не включены фактические руководители и регенты, правители других образований в пределах современной российской территории, не контролировавшие столицу, лица, получившие право или претендовавшие на должность правителя, но не вступившие в неё, и номинальные главы РСФСР в период с образования СССР до учреждения должности Президент Российской Федерации.

Новгородские князья 
 Рюрик (862—879)
 Олег Вещий (879—882)

Киевские великие князья 
 Олег Вещий (882 — осень 912)
 Игорь Рюрикович (912 — осень (ноябрь?) 945)
 Ольга (осень 945 — после 959)
 Святослав Игоревич (после 959 — март 972)
 Ярополк Святославич (972 — 11 июня 978)
 Владимир Святославич (11 июня 978 — 15 июля 1015)
 Святополк Владимирович (июль 1015 — осень 1016)
 Ярослав Владимирович Мудрый (осень 1016 — 22 июля 1018)
 Святополк Владимирович (14 августа 1018—1019)
 Ярослав Владимирович Мудрый (1019 — 20 февраля 1054)
 Изяслав Ярославич (февраль 1054 — 15 сентября 1068)
 Всеслав Брячиславич (15 сентября 1068 — апрель 1069)
 Изяслав Ярославич (2 мая 1069 — март 1073)
 Святослав Ярославич (22 марта 1073 — 27 декабря 1076)
 Всеволод Ярославич (1 января 1077 — июль 1077)
 Изяслав Ярославич (15 июля 1077 — 3 октября 1078)
 Всеволод Ярославич (октябрь 1078 — 13 апреля 1093)
 Святополк Изяславич (24 апреля 1093 — 16 апреля 1113)
 Владимир Всеволодович Мономах (20 апреля 1113 — 19 мая 1125)
 Мстислав Владимирович Великий (20 мая 1125 — 15 апреля 1132)
 Ярополк Владимирович (17 апреля 1132 — 18 февраля 1139)
 Вячеслав Владимирович (22 февраля — 4 марта 1139)
 Всеволод Ольгович (5 марта 1139 — 1 августа 1146)
 Игорь Ольгович (2—13 августа 1146)
 Изяслав Мстиславич (13 августа 1146 — после 23 августа 1149)
 Юрий Владимирович Долгорукий (28 августа 1149 — август 1150)
 Вячеслав Владимирович (август 1150)
 Изяслав Мстиславич (август 1150)
 Юрий Владимирович Долгорукий (август 1150 — нач. 1151)
 Изяслав Мстиславич (март 1151 — 13 ноября 1154), Вячеслав Владимирович (апрель 1151 — декабрь 1154) (соправитель)
 Ростислав Мстиславич (декабрь 1154)
 Изяслав Давыдович (декабрь 1154 — март 1155)
 Юрий Владимирович Долгорукий (20 марта 1155 — 15 мая 1157)
 Изяслав Давыдович (19 мая 1157 — декабрь 1158)
 Мстислав Изяславич (22 декабря 1158 — 12 апреля 1159)
 Ростислав Мстиславич (12 апреля 1159 — 8 февраля 1161)
 Изяслав Давыдович (12 февраля — 6 марта 1161)
 Ростислав Мстиславич (март 1161 — 14 марта 1167)
 Владимир Мстиславич (март—май 1167)
 Мстислав Изяславич (19 мая 1167 — 12 марта 1169)
 Глеб Юрьевич (12 марта 1169 — февраль 1170)
 Мстислав Изяславич (февраль — 13 апреля 1170)
 Глеб Юрьевич (13 апреля 1170 — 20 января 1171)
 Владимир Мстиславич (15 февраля — 10 мая 1171)
 Михалко Юрьевич (1171)
 Роман Ростиславич (1 июля 1171 — февраль 1173)
 Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (18 февраля — 24 марта 1173), Ярополк Ростиславич (соправитель)
 Рюрик Ростиславич (24 марта — сентябрь 1173)
 Ярослав Изяславич (ноябрь 1173 — январь 1174)
 Святослав Всеволодович (январь 1174)
 Ярослав Изяславич (январь — 2-я пол. 1174)
 Роман Ростиславич (2-я пол. 1174 — июль 1176)
 Святослав Всеволодович (20 июля 1176 — кон. августа или нач. сентября 1180)
 Рюрик Ростиславич (кон. августа или нач. сентября 1180 — лето 1181)
 Святослав Всеволодович (лето 1181 — 25 июля 1194)
 Рюрик Ростиславич (лето 1194 — осень 1201)
 Ингварь Ярославич (1201 — 2 января 1203)
 Рюрик Ростиславич (2 января 1203 — зима (начало) 1204)
 Ростислав Рюрикович (зима (начало) 1204 — лето 1205)
 Рюрик Ростиславич (лето, после 19 июня 1205 — август 1206)
 Всеволод Святославич Чермный (август — сентябрь 1206)
 Рюрик Ростиславич (сентябрь 1206 — весна 1207)
 Всеволод Святославич Чермный (весна — октябрь 1207)
 Рюрик Ростиславич (октябрь 1207—1210)
 Всеволод Святославич Чермный (1210 — лето 1212)
 Ингварь Ярославич (лето 1212)
 Мстислав Романович (лето 1212 — 2 июня 1223)
 Владимир Рюрикович (16 июня 1223 — май 1235)
 Изяслав (Мстиславич или Владимирович) (июнь — кон. 1235)
 Владимир Рюрикович (кон. 1235—1236)
 Ярослав Всеволодович (1236 — 1-я пол. 1238)
 Владимир Рюрикович (1238)
 Михаил Всеволодович (1238 — после 18 октября 1239)
 Ростислав Мстиславич (1239—1240)
 Даниил Романович (1240)
 Михаил Всеволодович (после 9 апреля 1241—1243)
 Ярослав Всеволодович (1243 — 30 сентября 1246)
 Александр Ярославич Невский (1249 — 14 ноября 1263)

Владимирские великие князья 
 Андрей Юрьевич Боголюбский (4 июня 1157 — 29 июня 1174)
 Михалко Юрьевич (1174)
 Ярополк Ростиславич (сентябрь 1174 — 15 июня 1175)
 Михалко Юрьевич (15 июня 1175 — 20 июня 1176)
 Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (июнь 1176 — 15 апреля 1212)
 Юрий Всеволодович (апрель 1212 — 27 апреля 1216)
 Константин Всеволодович (апрель 1216 — 2 февраля 1218)
 Юрий Всеволодович (февраль 1218 — 4 марта 1238)
 Ярослав Всеволодович (1238 — 30 сентября 1246)
 Святослав Всеволодович (1246 — начало 1248)
 Михаил Ярославич Хоробрит (начало 1248 — зима 1248/1249)
 Андрей Ярославич (декабрь 1249 — 24 июля 1252)
 Александр Ярославич Невский (1252 — 14 ноября 1263)
 Ярослав Ярославич Тверской (1264—1272)
 Василий Ярославич Костромской (1272 — январь 1277)
 Дмитрий Александрович Переяславский (1277—1281)
 Андрей Александрович Городецкий (1281—1283)
 Дмитрий Александрович Переяславский (декабрь 1283—1293)
 Андрей Александрович Городецкий (1293 — 27 июля 1304)
 Михаил Ярославич Тверской (осень 1304 — 22 ноября 1318)
 Юрий Данилович Московский (1318 — 2 ноября 1322)
 Дмитрий Михайлович Грозные Очи Тверской (1322 — 15 сентября 1326)
 Александр Михайлович Тверской (1326—1328)
 Александр Васильевич Суздальский (1328—1331), Иван Данилович Калита Московский (1328—1331) (соправитель)
 Иван Данилович Калита Московский (1331 — 31 марта 1340)
 Семён Иванович Гордый Московский (1 октября 1340 — 26 апреля 1353)
 Иван Иванович Красный Московский (25 марта 1354 — 13 ноября 1359)
 Дмитрий Константинович Суздальско-Нижегородский (22 июня 1360 — декабрь 1362)
 Дмитрий Иванович Донской Московский (начало января — весна 1363)
 Дмитрий Константинович Суздальско-Нижегородский (весна 1363)
 Дмитрий Иванович Донской Московский (весна 1363 — 19 мая 1389)
 Василий Дмитриевич Московский (15 августа 1389 — 27 февраля 1425)

Московские князья и великие князья 
 Даниил Александрович (номинально 1263, фактически с 1271 (не позднее 1282) — 5 марта 1303)
 Юрий Даниилович (5 марта 1303 — 21 ноября 1325)
 Иван I Данилович Калита (21 ноября 1325 — 31 марта 1340)
 Семён Иванович Гордый (31 марта 1340 — 26 апреля 1353)
 Иван II Иванович Красный (26 апреля 1353 — 13 ноября 1359)
 Дмитрий Иванович Донской (13 ноября 1359 — 19 мая 1389)
 Василий I Дмитриевич (19 мая 1389 — 27 февраля 1425)
 Василий II Васильевич Тёмный (27 февраля 1425 — 25 апреля 1433)
 Юрий Дмитриевич Звенигородский (весна — лето 1433)
 Василий II Васильевич Тёмный (лето 1433 — 31 марта 1434)
 Юрий Дмитриевич Звенигородский (31 марта — 5 июня 1434)
 Василий Юрьевич Косой (5 июня — начало июля 1434)
 Василий II Васильевич Тёмный (начало июля 1434 — 7 июля 1445)
 Дмитрий Юрьевич Шемяка (7 июля — 26 октября 1445)
 Василий II Васильевич Тёмный (26 октября 1445 — 13 февраля 1446)
 Дмитрий Юрьевич Шемяка (12 февраля 1446 — 17 февраля 1447)
 Василий II Васильевич Тёмный (17 февраля 1447 — 27 марта 1462), Иван III Васильевич Великий (1449 — 27 марта 1462) (соправитель)
 Иван III Васильевич Великий (27 марта 1462 — 27 октября 1505)
 Иван Иванович Молодой (июнь 1471 — 7 марта 1490) (соправитель)
 Дмитрий Иванович Внук (4 февраля 1498 — 14 апреля 1502) (соправитель)
 Василий III Иванович (14 апреля 1502 — 27 октября 1505) (соправитель)
 Василий III Иванович (27 октября 1505 — 4 декабря 1533)
 Иван IV Васильевич Грозный (4 декабря 1533 — 16 января 1547)

Русские цари 
См.: Список русских царей
Рюриковичи
 Иван IV Васильевич Грозный (16 января 1547 — 18 марта 1584)
 Симеон Бекбулатович (не позднее 30 октября 1575 — не ранее 18 июля 1576) — номинально Великий князь всея Руси
 Фёдор I Иванович (19 марта 1584 — 7 января 1598)
Годуновы
 Ирина Фёдоровна Годунова (7 января — 15 января 1598) — супруга царя Фёдора Ивановича, Великая государыня, правительница
 Борис Фёдорович Годунов (17 февраля 1598 — 13 апреля 1605)
 Фёдор II Борисович Годунов (13 апреля — 1 июня 1605)
Смутное время
 Лжедмитрий I (предположительно, Григорий Отрепьев) (20 июня 1605 — 17 мая 1606)
 Василий IV Иванович Шуйский (19 мая 1606 — 17 июля 1610)

Семибоярщина и Земское правительство 
Семибоярщина
 Мстиславский Фёдор Иванович (17 июля 1610 — 22 октября 1612)

Земское правительство
 Дмитрий Тимофеевич Трубецкой (30 июня 1611 — весна 1613), Иван Мартынович Заруцкий (30 июня 1611 — август 1612), Прокопий Петрович Ляпунов (30 июня — 22 июля 1611)
 Дмитрий Михайлович Пожарский, Кузьма Минин (осень 1612 — весна 1613)

Русские цари 
Романовы
 Михаил Фёдорович (21 февраля 1613 — 13 июля 1645)
 Патриарх Филарет — (1 июня 1619 — 1 октября 1633) (соправитель)
 Алексей Михайлович (13 июля 1645 — 29 января 1676)
 Фёдор III Алексеевич (30 января 1676 — 27 апреля 1682)
 Иван V Алексеевич (27 апреля 1682 — 29 января 1696) — правил совместно с царём Петром I
 Пётр I Великий (27 апреля 1682 — 22 октября 1721) — до 1696 правил совместно с Иваном V

Российские императоры 

 Пётр I Великий (22 октября 1721 по 28 января 1725)
 Екатерина I (28 января 1725 — 6 мая 1727)
 Пётр II (6 мая 1727 — 19 января 1730)
 Анна Иоанновна (4 февраля 1730 — 17 октября 1740)
 Иван VI (17 октября 1740 — 25 ноября 1741)
 Елизавета Петровна (25 ноября 1741 — 25 декабря 1761)
 Пётр III (25 декабря 1761 — 28 июня 1762)
 Екатерина II Великая (28 июня 1762 — 6 ноября 1796)
 Павел I (6 ноября 1796 — 11 марта 1801)
 Александр I (12 марта 1801 — 19 ноября 1825)
 Николай I (19 ноября, фактически с 13 декабря 1825 — 18 февраля 1855)
 Александр II (18 февраля 1855 — 1 марта 1881)
 Александр III (1 марта 1881 — 20 октября 1894)
 Николай II (20 октября 1894 — 2 марта 1917)

Главы Временного правительства 
 Львов Георгий Евгеньевич (2 (15) марта — 8 (21) июля 1917)
 Керенский Александр Фёдорович (8 (21) июля — 25 октября (7 ноября) 1917)

Верховный правитель России 

 Колчак Александр Васильевич (18 ноября 1918 — 7 февраля 1920)

Руководители советского государства 

Председатель Совета народных комиссаров РСФСР, СССР

 Ленин Владимир Ильич (25 октября (7 ноября) 1917 — 21 января 1924)

Формальные руководители советского государства
 Каменев Лев Борисович (27 октября (9 ноября) — 8 (21) ноября 1917)
 Свердлов Яков Михайлович (8 (21) ноября 1917 — 16 марта 1919)
 Владимирский Михаил Фёдорович (и. о. 16 марта 1919 — 30 марта 1919)
 Калинин Михаил Иванович (30 марта 1919 — 19 марта 1946)
 Шверник Николай Михайлович (19 марта 1946 — 15 марта 1953)
 Ворошилов Климент Ефремович (15 марта 1953 — 7 мая 1960)
 Брежнев Леонид Ильич (7 мая 1960 — 15 июля 1964)
 Микоян Анастас Иванович (15 июля 1964 — 9 декабря 1965)
 Подгорный Николай Викторович (9 декабря 1965 — 16 июня 1977)
 Брежнев Леонид Ильич (16 июня 1977 — 10 ноября 1982)
 Кузнецов Василий Васильевич (и. о. 10 ноября 1982 — 16 июня 1983)
 Андропов Юрий Владимирович (16 июня 1983 — 9 февраля 1984)
 Кузнецов Василий Васильевич (и. о. 9 февраля 1984 — 11 апреля 1984)
 Черненко Константин Устинович (11 апреля 1984—10 марта 1985)
 Кузнецов Василий Васильевич (и. о. 10 марта 1985 — 2 июля 1985)
 Громыко Андрей Андреевич (2 июля 1985 — 1 октября 1988)
 Горбачёв Михаил Сергеевич (1 октября 1988 — 15 марта 1990)

Генеральные секретари ЦК РКП(б), ВКП(б), КПСС

 Сталин Иосиф Виссарионович (3 апреля 1922 — 5 марта 1953)
 Хрущёв Никита Сергеевич (фактически 14 марта, формально 7 сентября 1953 — 14 октября 1964)
 Брежнев Леонид Ильич (14 октября 1964 — 10 ноября 1982)
 Андропов Юрий Владимирович (12 ноября 1982 — 9 февраля 1984)
 Черненко Константин Устинович (13 февраля 1984 — 10 марта 1985)
 Горбачёв Михаил Сергеевич (11 марта 1985 — 24 августа 1991)

Президент СССР

 Горбачёв Михаил Сергеевич (15 марта 1990 — 25 декабря 1991)

Президенты Российской Федерации 

 Ельцин Борис Николаевич (10 июля 1991 — 31 декабря 1999)
 Путин Владимир Владимирович (31 декабря 1999, до 7 мая 2000 и. о. — 7 мая 2008)
 Медведев Дмитрий Анатольевич (7 мая 2008 — 7 мая 2012)
 Путин Владимир Владимирович (7 мая 2012 — настоящее время)

Галерея

См. также 
 Парадокс лысый — волосатый
 Список супругов российских правителей
 Список правителей Галицко-Волынского княжества
 Список правителей Великого княжества Литовского и Русского
 Список руководителей РСФСР

Примечания

Литература 
 Руководители России, СССР, РФ (862—2004) // Большая российская энциклопедия. Том «Россия». — М., 2004.
 История России. Т. 1. С древнейших времён до второй половины XIX века. Т. 2. История России. Вторая половина XIX—XX вв. Курс лекций / Под ред. проф. Б. В. Личмана. — Екатеринбург: Урал. гос. техн. ун-т. 1995.
 Махновец Л. Е. Великi князi киівськi // Летопись Русский / Под Ипатским списком. — К., 1989. 
 Князья крупнейших княжеств (сост. В. А. Кучкин) // Древняя Русь в средневековом мире. — М., 2014.
 Состав руководящих органов ЦК Коммунистической Партии (1919—1990)  // Известия ЦК КПСС. — 1990. — № 7.

Ссылки 
 Как передавали власть правители Руси, России, Российской империи, СССР, Российской Федерации 
 Правители России и Советского Союза 
 Кремлион — все правители Руси и России 
 Титулы российских императоров по современным документам, с библиографией 

Россия
Россия